Der er flere regenter med navnet Frederik 3..

 Frederik 3. af Danmark (1609-1670)
 Frederik 3. (Tysk-romerske rige) (1415-1493)
 Frederik 3. af Sachsen (1463-1525)
 Frederik 3. af Slesvig-Holsten-Gottorp (1597-1659)
 Frederik 3. af Hessen-Kassel (1747-1837)
 Frederik 3. af Tyskland (1831-1888)